Két Santa Luċija nevű település van Máltán.

A maltai helyi tanács: Santa Luċija (Malta)
A gozoi község: Santa Luċija (Gozo)